Tazlău – comune del distretto di Neamț
 Tazlău – affluente del fiume Trotuș in Romania
 Berești-Tazlău – comune del distretto di Bacău